

Нова Березовка — присілок, Іглінський район, Башкортостан
 Нова Березовка — присілок, Рославльський район, Смоленська область

Див. також 
 Березовка